Huntsville est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis:

Huntsville en Alabama.
Huntsville en Arkansas.
Huntsville au Missouri.
Huntsville en Ohio
Huntsville au Tennessee.
Huntsville au Texas.
Huntsville au Utah.

Huntsville est aussi une municipalité de l'Ontario, au Canada.